Diplomatieke onschendbaarheid
 Juridische onschendbaarheid
 Koninklijke onschendbaarheid
 Parlementaire onschendbaarheid

Zie ook 
 Lichamelijke integriteit, ook wel lichamelijke onschendbaarheid, lichamelijke onaantastbaarheid of onaantastbaarheid van het lichaam genoemd